Единственная — название фильмов:

 Единственная… — художественный фильм Иосифа Хейфица по рассказу Павла Нилина «Дурь».
 Единственная — мелодрама, снятая в Болливуде и вышедшая в прокат в Индии в 2002 году.